Порнёф — Жак-Картье́ (Portneuf—Jacques-Cartier) — федеральный избирательный округ в Квебеке (Канада).

Округ находится в квебекской области Капиталь-Насьональ и состоит из графств Ла-Жак-Картье и Порнёф, а также города Сент-Огюстен-де-Демора из квебекского столичного сообщества.

Смежными округами являются Сен-Морис — Шамплен на западе и северо-западе, Монморанси — Шарлевуа — Верхний Северный берег на востоке и северо-востоке, Бопор — Лимуалу на юго-востоке, Шарлебур — Верхний Сен-Шарль на юго-востоке, Луи-Сен-Лоран на юго-востоке, Луи-Эбер на юго-востоке, Лобиньер — Шют-де-ла-Шодьер на юге и Нижний Ришельё — Николе — Беканкур на юго-западе.

Он насчитывает 93 526 жителей, в том числе 73 483 избирателя на площади 7 617 км².

Нынешним депутатом является новодемократ Элен Мишо.

Итоги выборов

История 
Первоначально округ был основан в 1867 под названием Порнёф. В 2004 он был переименован в Порнёф — Жак-Картье.

 1867-1872 — Жан-Досиль Бруссо, Конс.
 1872-1878 — Эдра Альфред де Сен-Жорж, ЛПК
 1878-1882 — Рош-Памфиль Валле, Конс.
 1882-1891 — Эдра Альфред де Сен-Жорж, ЛПК (2)
 1891-1896 — Артюр Делиль, ЛПК
 1896¹-1900 — Анри-Гюстав Жоли де Лотбиньер, ЛПК
 1900-1930 — Мишель-Симеон Делиль, ЛПК
 1930-1935 — Жюль Дероше, ЛПК
 1935-1936 — Люсьен Кэннон, ЛПК
 1936¹-1958 — Пьер Готье, ЛПК
 1958-1962 — Аристид Ромпре, ПК
 1962-1965 — Жан-Луи Френет, СК
 1965-1974 — Ролан Годен, СК
 1974-1979 — Пьер Бюсьер, ЛПК
 1979-1984 — Роллан Дион, ЛПК
 1984-1993 — Марк Ферлан, ПК
 1993-2000 — Пьер де Савуа, КБ
 2000-2004 — Клод Дюплен, ЛПК
 2004-2006 — Ги Коте, КБ
 2006-2011 — Андре Артюр, Независимый
 2011-....... — Элен Мишо, НДП

 ¹ = Частичные выборы

Федеральные избирательные округа Квебека